Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Choctaw () :
le comté de Choctaw, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté de Choctaw, situé dans l'État du Mississippi ;
le comté de Choctaw, situé dans l'État de l'Oklahoma.